Bottero puede referirse a:
 Jean Bottéro, religioso y asiriólogo francés;
 Mónica Bottero, periodista uruguaya;
 Pierre Bottero, escritor francés.